Simoca kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Simoca (kommunhuvudort i Argentina), Tucumán, 
 Departamento de Simoca, kommun, Tucumán, 

Robotskapade Argentinaförgreningar